Curcuma, een plantengeslacht
 Curcuma longa
 Curcuma domestica
 kurkuma, ook wel koenjit of geelwortel genoemd, een specerij die wordt gewonnen uit de plant Curcuma longa.
 Curcumine, een gele kleurstof (E100)